Die Texas Open 2013 fanden vom 7. bis 12. April 2013 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 35. Das Preisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Camille Serme nahm nicht erneut teil. Im Endspiel setzte sich Madeline Perry gegen Natalie Grinham mit 9:11, 11:8, 8:11, 11:5, 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2013
WSA World Tour 2012/13
Squashturnier in Dallas